Skate America 2019 — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2019/2020. Соревнования впервые прошли в городе США Лас-Вегасе с 18 по 20 октября 2019 года. Организатор турнира — Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Лас-Вегас стал двадцать третьим городом США, который принял данный турнир.

Снявшиеся фигуристы 
 В конце сентября из-за травмы партнёра снялась российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт, их заменила британская пара Зои Джонс и Кристофер Бояджи. 
 В начале октября снялся французский одиночник Ромен Понсар, его заменил израильтянин Алексей Быченко. 
 Менее чем за неделю до старта пришло сообщение о снятии казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой, её заменила одиночница из Гонконга И Кристи Лён.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU
 Информация  о турнире на сайте Ассоциации фигурного катания США
 Результаты на сайте isuresults.com

2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Спорт в США в 2019 году
Октябрь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе